

Chronologiczna lista

Bibliografia

Polityka Czarnogóry
Czarnogórscy politycy